Angolese lelvliegenvanger
 Bamendalelvliegenvanger
 Bruinkeellelvliegenvanger
 Geelbuiklelvliegenvanger
 Jamesons lelvliegenvanger
 Reichenows lelvliegenvanger
 Roodwanglelvliegenvanger
 Witbrauwlelvliegenvanger
 Witneklelvliegenvanger
 Witstuitlelvliegenvanger
 Zwartkeellelvliegenvanger